Ниже приведён список героев телесериала «Семья Сопрано» производства компании HBO.

Основные герои 
В шестом сезоне сериала некоторые актёры / актрисы были указаны как исполнители главных ролей в тех эпизодах шестого сезона, где они играли значимую роль в сюжете. В остальных эпизодах они были указаны как исполнители второстепенных ролей.

Криминальные семейства Сопрано и ДиМео 
 Джеймс Гандолфини — Энтони (Тони) Сопрано, глава крупной криминальной «семьи» в северной части штата Нью-Джерси. В начале сериала Тони был одним из капо в криминальной семье ДиМео. После смерти главы семьи Джекки Эйприла и домашнего ареста формального главы мафиозной группы Джуниора Сопрано Энтони возглавил криминальную «семью». У Тони сложные отношения с женой Кармелой и матерью Ливией, а также с детьми: дочерью Медоу и сыном Энтони младшим. Периодически у Энтони возникали приступы паники. Это привело к тому, что он обратился к психологу, доктору Дженифер Мелфи. Сложности в семье привели к многочисленным романам Энтони. Среди его любовниц следует отметить танцовщицу Ирину Пелцину и её двоюродную сестру Светлану Кириленко.
 Эди Фалко — Кармела Сопрано (в девичестве ДиАнжелис), жена Тони Сопрано, училась вместе с ним в школе. После женитьбы держалась в стороне от его криминальной деятельности, но это не мешало ей пользоваться благами, полученные от «бизнеса» мужа. На ней держится дом и воспитание детей. Романы Тони на стороне привели к размолвке и едва не привели к разводу.
 Роберт Айлер — Энтони Сопрано-младший, сын Тони Сопрано. Унаследовал от отца ум и жестокую натуру. Находится порой в неладах с родителями из-за своего характера.
 Джейми-Линн Сиглер — Медоу Марианджела Сопрано, дочь Энтони Сопрано, старшая сестра Энтони Младшего. Прилежная ученица в школе, а далее и в колледже. Часто эмоционально срывается из-за личных недугов, будь то смерть Джеки Априла-младшего, или же сильная уверенность в своём выборе, который не всегда одобряют родители. Несмотря на то, что на момент конца сериала ей больше 21 года, она всё равно остаётся инфантильной.
 Нэнси Маршан — Ливия Сопрано, мать Энтони Сопрано. Появляется с первой же серии. Очень эмоционально неустойчива, всё время находит повод для недовольства. После удара начинает страдать от болезни Альцгеймера, которая на Тони влияет ещё хуже. Считает Тони источником всех её бед вокруг.
 Доминик Кьянези — Коррадо «Джуниор» Сопрано, дядя Тони Сопрано. В детстве и уже в более взрослом возрасте, после смерти брата Джонни Сопрано стал наставником Тони в Организации. Далее они стали неладить по причине резкого роста роли в организации Тони Сопрано. Стал «боссом» в первом сезоне (по факту же просто громоотводом, а де-факто боссом был Энтони). Начиная страдать от деменции, стреляет Тони в живот, принимая его за маленького Пусси Малангу, далее отправляется в больницу, будучи отстранённым от своей причастности в организации.
 Аида Туртурро — Дженис Сопрано, родная сестра Тони Сопрано. С детства они были в неладах, из-за корыстного характера Дженис и желания делать все наперекосяк планам Тони. Порой может терять над собой контроль по причине характера.
 Стив Р. Скиррипа — Бобби «Бакала» Баккальери.
 Майкл Империоли — Кристофер «Крисси» Молтисанти.
 Дреа Де Маттео — Адриана Ла Сёрва.
 Стив ван Зандт — Сильвио «Сил» Данте.
 Тони Сирико — Питер Пол «Поли» Галтиери (Уолнатс).
 Дэвид Провэл — Ричи Эйприл.
 Шэрон Энджела — Розали Эйприл.
 Винсент Пасторе — Сальваторе «Пусси» Бонпенсьеро.
 Джозеф Пантолиано — Ральф Сифаретто.
 Джозеф Р. Ганнасколи — Вито Спатафоре.
 Федерико Кастеллуччо — Фурио Джунта.

Криминальное семейство Лупертацци 
 Винс Кьюратола — Джон «Джонни Сэк» Сакримони, друг Тони Сопрано с 1982 года, постоянно курит и болезненно относится к шуткам про свою жену. В 1-м сезоне был капо семьи Лупертацци, во 2—4-х сезонах был подручным, в 5-м был боссом до его ареста и смерти от рака лёгких.
 Фрэнк Винсент — Фил Леотардо, долгое время был капо в семье Лупертацци, после смерти Джонни Сэка от рака лёгких занял место босса.

Психотерапевт 
 Лоррейн Бракко — врач-психотерапевт Дженифер Мелфи, появляется в сериале с 1-го сезона. Является спокойной женщиной, находится в разводе с мужем. Имеет сына Джейсона.

Друзья Тони Сопрано 
 Джон Вентимилья — Артур «Арти» Букко, владелец и шеф-повар ресторана «Везувий». У него есть жена и дочь. Школьный друг Тони Сопрано. Не является участником криминального мира.
 Кэтрин Нардуччи — Шармейн Букко.

Любовницы Тони Сопрано 
 Алла Клюка — Светлана Кириленко
 Лесли Бега — Валентина Ла Паз
 Оксана Лада — Ирина Пельцина
 Джулианна Маргулис — Джулианна Скифф
 Аннабелла Шиорра — Глория Трилло, одна из многочисленных любовниц Тони Сопрано. Работала в автосалоне Мерседес менеджером по продажам. Из-за своей эмоциальной нестабильности Тони расстался с ней, спустя некоторое время она повесилась, так и не пережив расставания с Тони.

Полицейские 
 Мэтт Сервитто — агент ФБР Дуэйн Харрис, тщательно следящий за деятельностью мафиозной семьи ДиМео. Под конец сериала помогает Тони, зная про войны мафиозных кланов Сопрано и Лупертацци. В начале сериала пытается изловить Тони, но тщетно.

Второстепенные персонажи

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт сериала

Клан